KB pode ser:
 kB é uma unidade armazenamento de um computador, 1 024 Bytes ou 2 elevado a 10.
 Kb constante básica, em química.
 kb é uma unidade armazenamento de um computador, 1 000 Bits.

Desambiguação